Ма́рко Ферре́ри (; 11 мая 1928, Милан — 9 мая 1997, Париж) — итальянский кинорежиссёр, актёр, сценарист.

Биография 
Марко Феррери родился 11 мая 1928 года. Его отец Микеланджело работал бухгалтером в страховом агентстве, а мать Каролина была домохозяйкой.

По образованию — ветеринар, некоторое время работал продавцом спиртных напитков, начинал работать журналистом, занимался продюсированием, рекламой, экспериментировал с теленовостями. Увлекшись документальным кино, Феррери стал ассистентом Альберто Латтуады (совместные фильмы «Пальто» (1952) и «Пляж» (1953)).

В 1950 году вместе с Ч. Дзаваттини основал киножурнал под названием «Documento Mensile». Его должны были регулярно показывать в итальянских кинотеатрах как набор новостей, документальных материалов и придуманных историй, но идея была оставлена после двух выпусков.

В 1955 году, продавая киноаппаратуру в Испании, познакомился с комедийным сценаристом Рафаэлем Асконой, дружба с которым положила начало многолетнему сотрудничеству.

Скончался 9 мая 1997 года в Париже от сердечного приступа. Похоронен в Риме на кладбище Кампо Верано.

Кино 
В Испании в конце 1950-х годов дебютировал как режиссёр художественных фильмов, сняв три картины: «Квартирка» («El Pisito», 1959), «Парни» («Los Chicos», 1959), «Инвалидная коляска» (El Cochecito/The Wheelchair), 1960, которые в остро-сатирической, с элементами чёрного юмора, манере изображали жизнь современной Испании.

Вернувшись в Италию, довольно быстро завоевал репутацию режиссёра-эклектика с колючими гуманистическими темами и анархическим поэтическим стилем.

С фильма «Пчеломатка» (1963) в интерпретации Уго Тоньяцци и Марины Влади стал формироваться собственный стиль черной комедии Марко Феррери. Сам фильм, с явно антиклерикальным посылом, подвергся жестокой цензуре и только в 1984 году вышел в полной версии.

Затем был снят фильм «Женщина-обезьяна» (1964), рассказывающий гротескную историю о мужчине, который женится на женщине, страдающей гипертрихозом, и использует её в качестве циркового зрелища.

В своих ранних фильмах он рассматривал брачные отношения или отсутствие таковых с пессимистическим цинизмом, который достиг высокого уровня отчуждения и отчаяния в его трудном для понимания шедевре «Диллинджер мёртв» (1969). В том же году исполнил роль Ганса Гюнтера в близком ему по духу фильме П. П. Пазолини «Свинарник».

Работая в Италии и Франции в 1960-х и 1970-х годах, Феррери создавал оригинальные и тревожные фильмы европейского арт-синема, сочетая социально-политическую критику, чёрный юмор и секс.

Без сомнения самым скандальным из них считается «Большая жратва» (La Grande Abbuffata) 1973, мрачная аллегория о мире потребления. Это — гротескное предостережение обществу, пожираемому своими неуёмными желаниями, уничтожающему себя изнутри.

Другая тема, характерная для творчества Феррери, — проблема взаимоотношения полов, к которой он не раз обращался, всякий раз по-разному, иногда шокируя публику, на протяжении своей жизни: «Лиза» (1972), «Не трогайте белую женщину» (1974), «Последняя женщина» (1976), «История Пьеры» (1983), «Будущее — это женщина» (1984) и др. Несмотря на то, что фильмы Феррери 80-х заметно уступали его же работам прежних лет, к началу нового десятилетия он сумел вновь обратить на себя внимание — вышедшая на экраны в 1990 году драма «Дом улыбок» получила приз «Золотой медведь» на международном кинофестивале в Берлине.

Последними фильмами режиссёра стали «Дневник маньяка» (1993) и «Нитрат серебра» (1996).

Фильмография

Режиссёр 

 1997 — Нитрат серебра / Nitrato d’argento
 1993 — Дневник маньяка / Diario di un vizio
 1991 — Плоть / La carne
 1988 — Пир / Le banquet
 1988 — Дом улыбок / La casa del sorriso
 1988 — Ах, какие замечательные эти белые! / Come sono buoni i bianchi
 1986 — Я люблю тебя / I Love You
 1984 — Будущее — это женщина / Il Futuro è donna
 1983 — История Пьеры / Storia di Piera
 1981 — История обыкновенного безумия / Storie di ordinaria follia
 1979 — Прошу убежища / Chiedo asilo
 1978 — Прощай, самец / Ciao maschio
 1976 — Последняя женщина / La dernière femme
 1974 — Не тронь белую женщину / Touche pas à la femme blanche
 1973 — Большая жратва / La grande abuffata
 1972 — Лиза (Сука) / La cagna
 1971 — Аудиенция / L’Udienza 1969 — Семя человеческое / Il seme dell’uomo
 1969 — Диллинджер мёртв / Dillinger è morto
 1967 — Гарем / L’Harem'''
 1966 — Свадебный марш / Marcia nuziale 1965 — Сегодня, завтра, послезавтра / Oggi, domani, dopodomani (новелла «Человек с пятью шарами»)
 1964 — Контросессо / Controsesso (новелла «Профессор»)
 1964 — Женщина-обезьяна / La donna scimmia 1963 — Современная история: Королева пчёл / Una storia moderna: l’ape regina
 1961 — Итальянки и любовь / Le Italiane e l’amore (новелла «Супружеская неверность»)
 1960 — Инвалидная коляска / El cochecito 1959 — Парнишки / Los chicos 1959 — Квартира / El pisito Сценарист 
 1958 — Квартира / El pisito 1959 — Парнишки / Loc chicos 1960 — Инвалидная коляска / El cochecito 1962 — Мафиози / Mafioso, реж. Альберто Латтуада
 1963 — Пчеломатка / Una storia moderna — l’Ape regina 1964 — Контросессо / Controsesso (новелла "Профессор) 1964 — Женщина-обезьяна / La donna scimmia 1965 — Сегодня, завтра, послезавтра / Oggi, domani, dopodomani (новелла «Человек с пятью шарами») 1965 — Свадебный марш / Marcia nuziale 1965 — Человек с пятью шарами / L’uomo dei cinque palloni 1966 — Коррида! / Corrida! (документальный) 1967 — Гарем / L’harem 1969 — Диллинджер мертв / Dillinger è morto 1969 — Семя человеческое / Il seme dell’uomo 1971 — Зачем платить, чтобы быть счастливыми / Perché pagare per essere felici (документальный) 1971 — Аудиенция / L’udienza 1971 — Лиза (Сука) / La cagna 1973 — Большая жратва / La grande abbuffata 1974 — Не тронь белую женщину / Non toccare la donna bianca 1976 — Последняя женщина / L’ultima donna 1978 — Йерма / Yerma (тв-шоу) 1978 — Прощай, самец / Ciao maschio 1979 — Прошу убежища / Chiedo asilo 1981 — История обыкновенного безумия / Storie di ordinaria follia 1984 — Будущее — это женщины / Il futuro è donna 1986 — Я люблю тебя / I Love You 1988 — Ах, какие замечательные эти белые! / Come sono buoni i bianchi 1991 — Дом улыбок / La casa del sorriso 1991 — Плоть / La carne 1993 — Дневник маньяка / Diario di un vizio 1996 — Нитрат серебра / Nitrato d’argento Актер 
 1953 — Любовь в городе / L’amore in città (новелла «Итальянцы оборачиваются») реж. Альберто Латтуада
 1954 — Пляж / La spiaggia реж. Альберто Латтуада
 1955 — Женщины и солдаты / Donne e soldati реж. Луиджи Малерба
 1958 — Квартира / El pisito 1965 — Казанова 70-х / Casanova '70 реж. Марио Моничелли
 1965 — Сегодня, завтра, послезавтра / Oggi, domani, dopodomani (новелла «Человек с пятью шарами») 1967 — Свист в носу / Il fischio al naso реж. Уго Тоньяцци
 1969 — Свинарник / Porcile реж. Пьер Паоло Пазолини
 1969 — Семя человеческое / Il seme dell’uomo 1970 — ФБР — следователь Франческо Бертолацци / FBI — Francesco Bertolazzi investigatore (телевизионный мини-сериал) реж. Уго Тоньяцци
 1970 — Восточный ветер / Vento dell’est (в титрах не указан) реж. Жан-Люк Годар
 1970 — Чао Гулливер / Ciao Gulliver реж. Карло Тузии
 1972 — Он для нее / Lui per lei реж. Клаудио Ризполи
 1974 — Не тронь белую женщину / Non toccare la donna bianca (в титрах не указан) 1978 — Глубина / A fondo (1 эпизод) Продюсер 
 1950 — Хроника одной любви / Cronaca di un amore (в титрах не указан) реж. Микеланджело Антониони
 1951 — Заметки к новостному сюжету / Appunti su un fatto di cronaca (документальный фильм) реж. Лукино Висконти
 1951 — Во всем виновато солнце / Colpa del sole реж. Альберто Моравиа
 1952 — Пальто / Il cappotto реж. Альберто Латтуада
 1953 — Любовь в городе / L’amore in città реж. Альберто Латтуада
 1954 — Женщины и солдаты / Donne e soldati реж. Луиджи Малерба

 Художник-постановщик 
 1988 — Ах, какие замечательные эти белые! / Come sono buoni i bianchi Награды 
 1958 — Приз ФИПРЕССИ на кинофестивале в Локарно за фильм «Квартира» (El pisito) 1959 — Приз Кружка кинематографических писателей (Círculo de Escritores Cinematográficos) за фильм «Квартира» (El pisito) 1960 — Премия ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале за фильм «Инвалидная коляска» (El cochecito) 1961 — Премия Сан-Жорди за фильм «Инвалидная коляска» (El cochecito) 1963 — Серебряная лента за лучшую мужскую роль (Уго Тоньяцци) в фильме «Пчелиная матка» (Una storia moderna: l’ape regina) 1965 — Серебряная лента за лучший оригинальный сюжет фильма «Женщина-обезьяна» (La donna scimmia) 1970 — Серебряная лента за лучший оригинальный сюжет фильма «Диллинджер мертв» (Dillinger è morto) 1972 — Приз ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале за фильм «Аудиенция» (l’Udienza) 1973 — Премия ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале за фильм «Большая жратва» (La grande abbuffata) 1977 — Серебряная лента за лучший оригинальный сюжет фильма «Последняя женщина» (La dernierè femme) 1978 — Приз от жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Прощай, самец» (Ciao maschio) 1980 — Серебряный медведь на Берлинском кинофестивале за фильм «Прошу убежища» (Chiedo asilo) 1981 — Серебряная лента за лучшую режиссерскую работу в фильме «История обыкновенного безумия» (Storie di ordinaria follia) 1981 — Приз ФИПРЕССИ на фестивале в Сан-Себастьяно за фильм «История обыкновенного безумия» (Storie di ordinaria follia) 1982 — Серебряная лента за лучший сюжет фильма «Последняя женщина» (La dernierè femme) 1982 — Премия Давид Ди Донателло за лучшую режиссерскую работу в фильме «История обыкновенного безумия» (Storie di ordinaria follia) 1982 — Премия Давид Ди Донателло за лучший сценарий к фильму «История обыкновенного безумия» (Storie di ordinaria follia) 1983 — Премия Эфебо Д’оро (международная премия для фильмов, основанных на литературных произведениях) за фильм «История Пьеры» (Storia di Piera), основанный на одноименном романе Дачии Мараини и Пьеры Дельи Эспости
 1991 — Золотой медведь на Берлинском кинофестивале за фильм «Дом улыбок» (La casa del sorriso)''
 1992 — Премия Пьетро Бьянки за заслуги в жизни от Автономного союза киножурналистов

Примечания

Ссылки 
 Федоров А. В. Марко Феррери: съешь меня, или чересчур большая жратва // Видео-Асс Premiere. 1996. N 33. С.72-75.

Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Кампо Верано